Евгений Краснопольский (, ; ) — израильский фигурист, выступавший в парном катании. Участник трёх Олимпийских игр (2014, 2018, 2022)

Биография 
Краснопольский родился в городе Киеве. Когда ему было три года, вместе с родителями, переехал в Израиль. Начал заниматься фигурным катанием в 1996 году. Первую часть карьеры провёл в одиночном разряде, трижды становился серебряным призёром чемпионата Израиля (2004, 2005, 2009).

В 2009 году перешёл из одиночного в парное катание, где его партнёршами являлись:
 Даниэль Монтальбано (2009—2013)
 Андреа Давидович (2013—2014)
 Адель Танкова (2014—2016)
 Арина Чернявская (2016—2017)
 Пейдж Коннерс (2017—2018)
 Анна Верников (2018—2021)
 Хейли Копс (2021—2022)

Результаты 
 Выступления в парном катании

 Выступления в одиночном катании

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Израиля

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года